Чемпионат Европы по боксу 1947 года прошёл в городе Дублин (Ирландия) с 12 по 17 мая. Это был 7 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 75 боксёров, которые представляли 13 стран. Этот чемпионат стал первым послевоенным чемпионатом Европы в истории любительского бокса.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

1947
Международные спортивные соревнования в Дублине
1947 год в боксе
Май 1947 года
Спорт в Ирландии в 1947 году
Чемпионаты Европы в 1947 году
Чемпионаты Европы в Ирландии
Бокс в Ирландии